Kinderzeche steht für:

 das historische Kinder- und Heimatfest Kinderzeche in der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl
 die Kinderzeche „Knirps“, eine Lehr- und Spielzeche in der Zeche Hannover in Bochum, einer Außenstelle des Westfälischen Industriemuseums